Koslowskisyrinx graptovermiformis är en ringmaskart som beskrevs av Mierzejewski 1986. Koslowskisyrinx graptovermiformis ingår i släktet Koslowskisyrinx, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
graptovermiformis